C'est le club du KAC Marrakech qui remporte le championnat après avoir terminé en tête du classement, avec un point d'avance sur le Wydad AC grâce au forfait général d'US Marocaine.

Les clubs relégués en seconde division sont l'US Safi, l'AS Marrakech, l'IR Tanger et l'US Marocaine qui lui a été relégué par son forfait général. Les clubs qui les remplacent sont l'Étoile de Casablanca et le Hassania d'Agadir.

Histoire 
La saison 1957-1958 du Championnat du Maroc de football est la  édition de la compétition. Elle oppose seize clubs regroupées au sein d'une poule unique où les équipes se rencontrent deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les quatre derniers sont relégués en seconde division alors que seulement deux clubs sont promus en Botola 1. Mais l'Union sportive marocaine de Casablanca déclara un forfait total ce qui baissa le nombre d'équipe à quinze.

La meilleure attaque du championnat est celle du Difaâ d'El Jadida avec plus de 45 buts marqués tandis que la meilleure défense est celle du Wydad AC qui encaisse seulement 16 buts.

Les clubs de l'édition 1957-1958

Compétition

Classement 

Le système de points pour cette saison est de 3 points pour une victoire, 2 points pour un match nul et 1 point pour une défaite.

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens externes 
  Morocco 1957/58

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc